Коротыгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коротыгино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Коротыгино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Коротыгино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.